Ганс-Георг фон Фрідебург (1895—1945) — німецький воєначальник часів Третього Рейху, генерал-адмірал Крігсмаріне.
 Людвіг фон Фрідебург (1924—2010) — німецький офіцер, політик і соціолог, обер-лейтенант-цур-зее крігсмаріне.

 Фрідебург — громада в Німеччині, розташована в землі Нижня Саксонія. Входить до складу району Віттмунд.
 Фрідебург — громада в Німеччині, розташована в землі Саксонія-Ангальт. Входить до складу району Мансфельд-Зюдгарц.
німецькі прізвища